Die 10. DDR-Einzelmeisterschaft im Schach fand vom 28. Dezember 1959 bis 12. Januar 1960 in Leipzig statt. Hauptschiedsrichter war J. Schleicher, Schiedsrichter der beiden Finalturnier Johannes Hoffmann (Rüdersdorf) und Herr Oschatz (Leipzig).

Allgemeines 
Die Teilnehmer hatten sich über das sogenannte Dreiviertelfinale sowie ein System von Vorberechtigungen und Freiplätzen für diese Meisterschaft qualifiziert.

Meisterschaft der Herren 
Mehrere qualifizierte Spieler mussten aus beruflichen Gründen absagen, so dass nur 14 Teilnehmer verblieben. Mit deutlichem Vorsprung setzten sich Werner Golz und Wolfgang Pietzsch ab und mussten den DDR-Meister in einem Stichkampf ermitteln. Die Entscheidung fiel in der vorletzten Runde, als Pietzsch den bis dahin mit ihm punktgleichen Fuchs besiegte und dadurch zu Golz aufschloss, der gegen Franz nur remis spielte.

Abschlusstabelle

Stichkampf 
Der Stichkampf fand Anfang März 1960 in Potsdam statt. Wolfgang Pietzsch siegte mit 3 : 1 und wurde damit erstmals DDR-Meister. Pietzsch gewann nach einem Auftaktremis die zweite und dritte Partie. Die eigentlich überflüssige vierte Partie endete remis.

Dreiviertelfinale 
Das Dreiviertelfinale der Herren wurde in drei Gruppen Ende August und Anfang September 1959 ausgetragen, von denen zwei in Senftenberg und eine in Rathenow gespielt wurden.
Gruppe 1 in Senftenberg

Der Spieler Zapke musste die letzten drei Partien aus gesundheitlichen Gründen kampflos abgeben.
Gruppe 2 in Senftenberg

Gruppe 3 in Rathenow

Der Spieler Witt musste nach der sechsten Runde wegen Krankheit zurücktreten.

Meisterschaft der Damen 
Bei ihrer letzten Teilnahme an einer DDR-Meisterschaft holte Edith Keller-Herrmann nochmals den Meistertitel. Sie hatte in der Auftaktrunde ihre einzige Niederlage erlitten und übernahm in Runde 7 die Führung, die sie in der zweiten Turnierhälfte noch ausbaute.

Abschlusstabelle

Vormeisterschaft 
Die Vormeisterschaft der Frauen fand vom 12. bis 20. September 1959 in Erfurt statt. Der Bericht in der Zeitschrift Schach vermerkt u. a., dass neben dem Schiedsgericht auch eine Küchenkomission gewählt wurde. Alle drei Gruppensiegerinnen kamen aus dem gastgebenden Bezirk.
Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Jugendmeisterschaften

Jugendmeisterschaften 1959

Jugendmeisterschaften 1960 

Ob zwischen den beiden Meisterinnen der Jugend ein Stichkampf ausgetragen wurde, ist nicht bekannt.

Anmerkungen

Quellen 
 Schach, Heft 19/1959 zum Dreiviertelfinale der Herren
 Schach, Heft 20/1959 zur Vormeisterschaft der Damen
 Schach, Heft 3/1960 zu den Meisterschaften
 Schach, Heft 7/1960 zum Stichkampf
 Schach, Heft 18/1960 zur Jugendmeisterschaft 1960
 Schach, Heft 18/1959 zur Jugendmeisterschaft 1959

1960
Schachveranstaltung 1959
Schachveranstaltung 1960
Sportveranstaltung in Leipzig